Psenopsis är ett släkte av fiskar. Psenopsis ingår i familjen svartfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Svartfiskar
Psenopsis